

Cinema
Ghost Story – film statunitense del 1974 diretto da Stephen Weeks
Storie di fantasmi (Ghost Story) – film statunitense del 1981 diretto da John Irvin

Musica
Ghost Story – album dei Brocas Helm
Ghost Story – album di Phideaux Xavier

Altro
Ghost Story – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1972 al 1973
Ghost story – genere letterario

Pagine correlate
Ghost Stories
Storie di fantasmi